Tour of Malopolska 2021 var den 59. udgave af det polske etapeløb Tour of Malopolska. Cykelløbets prolog og tre etaper bliver kørt fra 3. til 6. juni 2021. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Tjekkiske Michal Schlegel vandt løbet.

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

Samlede stilling

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021